El término tronco puede hacer referencia:

 al tronco (botánica), el elemento estructural central de un árbol;
 al tronco (geometría) (o «cuerpo truncado»), la porción resultante de un sólido (generalmente un cono o pirámide) al ser cortado con dos planos paralelos.

Asimismo, en anatomía, puede referirse:

 al tronco (anatomía) (o «torso»), parte fundamental de la anatomía humana que aloja el tórax y la columna vertebral;
 al tronco braquiocefálico, primera rama del arco aórtico;
 al tronco celíaco, tronco arterial que se origina en la aorta abdominal;
 al tronco del encéfalo, la mayor ruta de comunicación entre el cerebro anterior, la médula espinal y los nervios periféricos;
 al tronco pulmonar, arteria por la cual la sangre pasa del ventrículo derecho a los pulmones;
 al tronco simpático, una cadena de ganglios ubicada a izquierda y derecha de la columna vertebral;
 al maslo (o «tronco»), el inicio de la cola de los cuadrúpedos.

Además, puede hacer referencia:

 al tronco de Navidad, postre tradicional servido durante el periodo navideño;
 a Troncos del Talar, localidad del Partido de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Enlaces externos 

 

cs:Chobot
hu:Chobot